X-40 steht für:
 Boeing X-40, amerikanisches Experimentalflugzeug
 Avibras X-40, Mehrfach-Raketenwerfer